Vujević ist der Nachname von mehreren Personen:

 Branimir Vujević (* 1974), kroatischer Ruderer
 Goran Vujević (* 1973), serbisch-montenegrinischer Volleyballspieler
 Robert Vujević (* 1980), deutscher Fußballspieler